En Pologne, Bożniewice peut faire référence à :

 Bożniewice, un village dans la voïvodie de Lublin,
 Bożniewice, un village dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale.